Dello di Niccolò Delli (vers 1403-vers 1466), peintre et un sculpteur italien du  ;
 Karima Delli (1979- ), personnalité politique française.

Voir aussi